Stein pode referir-se a:

Geografia

Alemanha 
 Königsbach-Stein - município no estado de Bade-Vurtemberga;
 Stein (Média Francónia) - cidade [[francônia no estado da Baviera.

Países Baixos 
 Stein, Holanda do Sul - cidade na província de Holanda do Sul.
 Stein, Limburgo - município no estado de Limburgo (Países Baixos).

Suíça 
 Stein (Appenzell Exterior) - comuna no cantão de Appenzell Exterior;
 Stein (São Galo) - comuna no cantão de São Galo;
 Stein (Argóvia) - comuna no cantão de Argóvia;
 Stein am Rhein - comuna no cantão de Schaffhausen.

Pessoas 
 Edith Stein - religiosa alemã;
 Ernildo Stein - filósofo, professor e escritor brasileiro;
 Gertrude Stein - escritora, poeta e feminista estadunidense;
 Hermann von Stein - general-de-artilharia  prussiano;
 Jock Stein - futebolista e treinador da Escócia;
 Uli Stein - ex-futebolista alemão;
 William Howard Stein - químico estadunidense

Cultura 
 Dr. Stein - single lançado pela banda alemã de power metal Helloween.

Desambiguação